Jean-Julien Rojer e Horia Tecău erano i detentori del titolo ma Tecău si è ritirato dal professionismo nel 2021. Rojer, invece, ha fatto coppia con Marcelo Arévalo ma sono stati eliminati ai quarti di finale da Ivan Dodig e da Austin Krajicek.

In finale Ivan Dodig e Austin Krajicek hanno battuto Nicolas Mahut e Édouard Roger-Vasselin con il punteggio di 6-4, 7-65.

Teste di serie 

  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)
  Tim Pütz /  Michael Venus (primo turno)

 
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (primo turno) 
  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (primo turno)

Wildcard 

  Marc-Andrea Hüsler /  Dominic Stricker (primo turno)

  Jérôme Kym /  Leandro Riedi (quarti di finale)

Qualificati 

  Andrej Golubev /  Oleksandr Nedovjesov (semifinale)

Lucky loser 

  Nathaniel Lammons /  Jackson Withrow (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Indoors 2022